Santa Valeria – martire a Cesarea marittima con le compagne Zenaide, Ciria e Marcia (5 giugno)
 Santa Valeria – moglie di san Vitale e madre dei santi Gervasio e Protasio, martire a Milano (28 aprile)
 Santa Valeria – discepola di san Marziale, martire cefalofora a Limoges (9 dicembre)

Pagine correlate
 Valeria (disambigua)